Kudadhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Kudadhoo, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives ;
 Kudadhoo, une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Kudadhoo, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Kudadhoo, une île de la subdivision de Shaviyani aux Maldives ;
 Kudadhoo, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.